Hasenlochgraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Hasenlochgraben (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbach (Elta) vor Durchhausen, Landkreis Tuttlingen
 Hasenlochgraben (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs vor Achdorf, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, der dort in die Wutach mündet
 Hasenlochgraben (Hilsbach), rechter Zufluss des Hilsbach (Elsenz, Oberlauf) zwischen dem Dorf Hilsbach und seinem Wohnplatz Mettelmühle, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis

 Hasenlochbächle, rechter Zufluss des Kirnbach (Kinzig) im Zinken Untertal, Kirnbach, Stadt Wolfach, Ortenaukreis

Siehe auch:

 Hasenloch